Breden ist der Name von

 Christiane von Breden (1839–1901), österreichische Schriftstellerin, siehe Ada Christen
 Ulrich Breden (* 1950), deutscher Bibliothekar und Autor

 Ehrsen-Breden, Ortsteil der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Breeden